Súr steht für:
 Súr (Ungarn), Ort im Komitat Komárom-Esztergom, Ungarn
 Súr, ungarischer Name der Gemeinde Šúrovce im Trnavský kraj, Slowakei

Siehe auch:
 Sur